Цзинсин:

 Цзинсин — район городского подчинения городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй (КНР).
 Цзинсин — уезд городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй (КНР).